Jim Farley est :
 Jim Farley, acteur américain;
 James C. Farley, photographe américain ;
 James Indus Farley, homme politique américain.